Пакт за стабилност се може односити на:
 Пакт за стабилност и раст економске и монетарне уније Европске уније;
 Пакт за стабилност југоисточне Европе